Selon la Chronique anglo-saxonne, la bataille de Netley opposa en 508 Cerdic de Wessex à un roi breton du nom de Natanleod qu'il vainquit et tua. Il y a cependant des doutes quant à la fiabilité de la Chronique pour une date aussi ancienne. Par ailleurs, le nom Natanleod est d'origine germanique et est dérivé de l'ancien nom (également germanique) du lieu supposé de la bataille, Natanlead (« lieu humide »).

Bataille de 508
Bataille des Anglo-Saxons